Джим Кур'є був чемпіоном попереднього року і він успішно захистив свій титул, у фіналі перемігши Стефана Едберга з рахунком 6–2, 6–1, 2–6, 7–5.

Сіяні гравці 

Андре Агассі (№ 9 ATP) знявся перед посівом через бронхіт.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

1993 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу